Molekulska formula -{C30H50O4}- se može odnositi na:

 Balsaminol A
 Kukurbalsaminol A